David Lucas puede referirse a:
 David Lucas Zambrano Pastor evangélico de la IPUIE
 David Lucas Parrón político español.
 David Anthony Lucas futbolista inglés.